Дайто:

 Дайто (острови) — острови в Японії, розташовані в префектурі Окінава.
 Дайто — місто в Японії, розташоване в префектурі Осака.
 Дайто — довгий японський меч.